Подсосенка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подсосенка — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Подсосенка — деревня в Нелидовском районе Тверской области.